Pickens County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Pickens County (Alabama)
 Pickens County (Georgia)
 Pickens County (South Carolina)